Steina ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Steina (Sachsen), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Steina, früherer Name von Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Steina, früherer Name von Steinen SZ, Kanton Schwyz, Schweiz

Orte:
 Steina (Bad Sachsa), Ortsteil von Bad Sachsa, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Steina (Bad Birnbach), Ortsteil von Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steina (Bad Griesbach), Ortsteil von Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Steina (Hartha), Ortsteil von Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Steina (Willingshausen), Ortsteil von Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Steinau (Fischbachtal), Ortschaft von Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Steina (Wüstung), ehemaliger Ort bei Arenshausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen

Fließgewässer:
 Steina (Wutach), rechter Zufluss der Wutach bei Tiengen, Landkreise Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Steina (Schwalm), rechter Zufluss der Schwalm bei Steina, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Steina oder Steinaer Bach, linker Quellbach der Ichte bei Nüxei, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen

Steina steht für:
 (707) Steina, Asteroid des Hauptgürtels
 Burg Steina, Burg
 Kloster Steina, Kloster in Marienstein, Landkreis Northeim, Niedersachsen